Park Mikołaja Kopernika:
 Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
 Park im. Kopernika (Gorzów Wielkopolski)